Eurypauropodidae är en familj av mångfotingar. Eurypauropodidae ingår i ordningen Tetramerocerata, klassen fåfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eurypauropodidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Eurypauropodidae